Chileense hockeyploeg (mannen)
 Chileense hockeyploeg (vrouwen)